Burg Liebenstein ist der Name mehrerer Burgen:
* Burg Liebenstein (Bayern) bei Plößberg in Bayern
 Burgstall Liebenstein bei Bad Kötzting in Bayern
 Burg Liebenstein (Elsass) bei Liebsdorf im Elsass
 Burg Liebenstein (Ilm-Kreis) bei Liebenstein in Thüringen
 Burg Liebenstein (Rheintal) bei Boppard in Rheinland-Pfalz
 Burg Liebenstein (Wartburgkreis) bei Bad Liebenstein in Thüringen
 Burgruine Liebenstein (Arnreit) bei Arnreit in Oberösterreich